En alveolar tremulant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i rikssvenska, och representeras av bokstaven r i rikssvenska ”herre”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den alveolara tremulanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en tremulant, vilket betyder att artikulationsområdet vibrerar under uttalet.

Användning i språk 
I svenskan liksom i flera språk som använder det latinska alfabetet skrivs den alveolara tremulanten som r. Den alveolara tremulanten kallas i dagligt tal Tungspets-r. Tungspets-r är i svenskan vanligt i Mellansverige och i Norrland.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med р. På grekiska skrivs den med ρ.

Konsonantljud